Sensu stricto (в «узком» смысле) и sensu lato (в широком смысле) — латинские выражения, добавляемые к названию таксона для уточнения его подразумеваемого объёма. Обычно они используются, если есть более-менее общепринятые широкая и узкая трактовки объёма таксона.

При написании обычно сокращаются до s. str. (или s. s.) и s. l. соответственно. Сокращения латинских слов принято писать простым шрифтом (не курсивом-италиком), например, sp. nov. - species nova.

Например, выражение  относится к группе, объединяющей только те таксоны, которые несомненно принадлежат к членистоногим (трилобитообразные, хелицеровые, ракообразные, многоножки и насекомые), в то время как выражение  может относиться к группе, охватывающей, помимо перечисленных, таксоны не вполне ясного систематического положения: тихоходок и первичнотрахейных.

Другой пример использования обозначений s. l. и s. s. (s. str.) касается работы с комплексами видов-двойников, которые ранее были описаны как один вид. Так, в начале XIX века был описан вид малярийных комаров . Использование цитогенетических и биохимических методик позволило установить, что этот таксон имеет сложную структуру и в действительности включает около двух десятков общностей видового ранга. В данном случае, выражение  относится к названию комплекса видов, а  к одному конкретному виду этой группы, сохранившему за собой первоначальное название.

См. также 
 Обозначения, используемые в наименованиях таксонов

Литература 
 Джеффри, Чарлз. Биологическая номенклатура: Пер. с англ. — М.: Мир, 1980. — С. 116.

Латинские фразы и выражения в биологии и медицине
Биологическая номенклатура